Rulfo puede referirse a:

 Juan Rulfo, destacado escritor mexicano.
 Juan Carlos Rulfo, cineasta mexicano, hijo del escritor Juan Rulfo.
 Premio Juan Rulfo, premio de cuento que otorga Radio Francia Internacional, no confundir con el que otorgaba la Feria Internacional del Libro de Guadalajara hasta 2003.